Das China International 1999 war ein Snooker-Turnier im Rahmen der Snooker Main Tour der Saison 1998/99, das vom 8. bis 14. März stattfand. Nachdem das Turnier in der Vorsaison als Einladungsturnier ins Leben gerufen worden war, sollte es ab diesem Jahr als Weltranglistenturnier etabliert werden. Dafür zog es von Peking in die ostchinesische Hafenstadt Shanghai ins JC Mandarin Hotel um.

Das Turnierdebüt 1997 hatte Steve Davis gewonnen, diesmal schied er im Achtelfinale aus. Sieger wurde der Weltmeister und Weltranglistenerste John Higgins. Er besiegte seinen schottischen Landsmann Billy Snaddon mit 9:3. Es war sein vierter Turniersieg in dieser Saison.

In der Qualifikation gelang dem Zyprer Mehmet Husnu ein Maximum Break. Er war der erste Europäer mit einem offiziellen 147-Punkte-Break, der nicht von den Britischen Inseln kam.

Nach dieser Ausgabe wurde das Turnier in China Open umbenannt und vom März in den Dezember vorverlegt. Damit gab es in diesem Kalenderjahr zwei Turniere in Shanghai, die aber zu verschiedenen Saisons gehörten.

Preisgeld / Ranglistenpunkte 
Beim Einladungsturnier 1997 hatte es lediglich 10.000 £ als Prämie für den Sieger gegeben. Für das Weltranglistenturnier kam eine Viertelmillion £ zusammen. Trotzdem war es das Turnier mit dem kleinsten Preisgeld auf der Profitour.

Punkte für die Weltrangliste gab es hingegen genauso viele wie bei den anderen Turnieren außer der UK Championship und der Weltmeisterschaft.

Wildcard-Runde 
Das China International war im Vorjahr eingeführt worden, um auch chinesischen Spielern die Möglichkeit zu geben, in ihrer Heimat gegen die meist aus Europa stammenden Profis zu spielen. Dies wurde insofern beibehalten, als vier einheimische Amateure eine Wildcard des chinesischen Verbands bekamen. Vor Beginn des eigentlichen Hauptturniers spielten sie in einer eigenen Runde gegen vier Profis, die die Qualifikation geschafft hatten, um den Einzug in die Hauptrunde. Pang Weiguo war als Einziger der vier Ausgewählten schon bei der ersten Ausgabe des China International dabei gewesen.

Die Wildcard-Spiele fanden zum Auftakt des Turniers am 8. März statt. Für alle Spiele galt der Modus Best of 9 (5 Gewinnframes).

|}

Finalrunde 
Für Runde 1 wurden den Top 16 der Weltrangliste die 16 Sieger der Qualifikation bzw. der Wildcard-Spiele zugelost.

Finale

Century-Breaks 
Zum zweiten Mal bei der zweiten Ausgabe des Turniers erzielte ein Spieler ein Maximum Break. Bereits in der ersten Qualifikationsrunde gelang Mehmet Husnu das perfekte 147er Break und damit ohne Kameraaufzeichnung. Trotz fehlendem Publikum war es immerhin noch 6.000 £ als Bonus wert. Es war das 24. offizielle Maximum der Snookergeschichte.

Hauptturnier 
12 Spieler erzielten in Shanghai 15 Breaks von mindestens 100 Punkten, alleine 5 davon wurden in der Wildcard-Runde erzielt. Aus dieser Runde stammt auch das höchste Fernsehbreak von Michael Holt, für das er eine Extraprämie von 2.500 £ bekam.

Quellen 

Snookerveranstaltung 1999
Billardturnier in Shanghai
1999